Friesacher ist der Familienname folgender Personen:
 Max Friesacher (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Patrick Friesacher (* 1980), österreichischer Rennfahrer

Friesacher steht ebenfalls für:
 Friesacher Straße, eine österreichische Bundesstraße von Judenburg nach Klagenfurt 
 Friesacher Pfennig, ein mittelalterliches Zahlungsmittel in Österreich

Siehe auch:
 Friesach, Begriffsklärung